Polli ist der Familienname folgender Personen:
 Donato Polli (1663–1738), Schweizer Stuckateur
 Gert-René Polli (* 1960), österreichischer Nachrichtendienst-Chef
 Laura Polli (* 1983), Schweizer Leichtathletin
 Marie Polli (* 1980), Schweizer Leichtathletin

Polli bezeichnet folgenden Ort:
 Polli (Karksi), einen Gutshof in der heutigen Gemeinde Karksi in Estland

Siehe auch:
 Poli
 Polly